Amor prohibido puede referirse a:

Cine 
 Amor prohibido (Forbidden) (1932), película estadounidense dirigida por Frank Capra.
 Amor prohibido (1945), película mexicana dirigida por Arcady Boytler.
 Amor prohibido (1958), película argentina dirigida por Luis César Amadori.
 Amor prohibido (In the Cool of the Day) (1963), película estadounidense dirigida por Robert Stevens.
 Amor prohibido (Mandinga) (1976), película italiana dirigida por Mario Pinzauti.
 Amor prohibido (Dangerous Beauty) (1998), película estadounidense dirigida por Marshall Herskovitz.
 Amor Prohibido (2009), película estadounidense protagonizada por Ian Somerhalder y Nina Dobrev.

Televisión 

 Amor prohibido (1979), telenovela mexicana con Claudia Islas, dirigida por Alfredo Saldaña.
 Amor prohibido (1986), telenovela argentina con Verónica Castro, dirigida por Rodolfo Hoppe.
 Amor prohibido, serie de televisión turca protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ.

Música 
 Amor prohibido (1984), álbum de Daniela Romo
 Amor prohibido (1994), álbum de Selena.
 «Amor prohibido» (1994), canción de Selena.
 «Amor prohibido», canción del cantautor chileno Pablo Herrera.